Франсуа́ Перье́ () — имя и фамилия:
 Перье, Франсуа (1590—1650) — французский художник и гравёр, участвовал в росписях парижского отеля Ламбер. 
 Перье, Франсуа (1835—1888) — французский генерал, географ, геодезист и математик. 
 Перье, Франсуа (наст. фамилия Пийю; 1919—2002) — французский актёр театра и кино.